Rezultati Prvenstva Avstralije 1956 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Mary Carter je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Mary Hawton (polfinale)
  Mary Carter (prvakinja)
  Beryl Penrose (četrtfinale)
  Fay Muller (četrtfinale)
  Thelma Long (finale)
  Daphne Seeney (polfinale)
  Loris Nichols (četrtfinale)
  Lorraine Coghlan (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1956